LIG steht für:
 Landtagsinformationsgesetz in Sachsen-Anhalt, siehe Parlamentsinformationsgesetz
 Laserinduziertes Gitter, ein optisches Gitter
 Flughafen Limoges (IATA-Code) in Frankreich
 Bahnhof Ilsenburg (DS100-Code), Bahnhof von Ilsenburg (Harz)
 Laboratoire d'Informatique de Grenoble

Lig steht für:
 Lig (Kanal ob Soči), Ort in Kanal ob Soči (dt. Kanalburg), Region Primorska, Slowenien

lig steht für:
 Ligbi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der westafrikanischen Ligbi-Volksgruppe

Abkürzung